AAF steht als Abkürzung für:
 Acetylaminofluoren, meist 2-Acetylaminofluoren
 Advanced Authoring Format, Dateiformat für multimediale Projekte
 Aigle Azur (1970), französische Fluggesellschaft, Sitz in Paris nach dem ICAO-Code 
 Alien Ant Farm, Musikband
 Alliance of American Football, eine US-amerikanische Profiliga im American Football
 American Austrian Foundation, amerikanisch-österreichische Stiftung
 Animals Asia Foundation, Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Hongkong
 Apalachicola Regional Airport, (Apalachicola Municipal Airport IATA-Code), Flughafen in Florida, USA 
 Arts Acre Foundation, Stiftung in Kolkata
 Asociación Argentina de Football, ehemaliger Fußballverband Argentiniens
 Association des Amidonniers et Féculiers, Verband der europäischen Stärkeindustrie
 Austrian Armed Forces, siehe Bundesheer

AAF